Соревнования в беге на 100 метров у мужчин на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине проходили 15 и 16 августа на Пекинском национальном стадионе.

Медалисты

Квалификация участников 
Национальный олимпийский комитет (НОК) каждой страны имел право заявить для участия в соревнованиях не более трёх спортсменов, выполнивших норматив А (10.21 с) в квалификационный период с 1 января 2007 года по 23 июля 2008 года. Также НОК мог заявить не более одного спортсмена из числа выполнивших норматив В (10.28 с) в тот же период. Квалификационные нормативы были установлены ИААФ.

Рекорды 
Данные приведены на начало Олимпийских игр.

По итогам соревнований оба рекорда были улучшены Усэйном Болтом до 9.69 с.

Соревнования

Первый раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в следующий раунд соревнований. Также в следующий раунд попадают ещё 10 человек, показавших лучшее время среди всех остальных спортсменов.
Время результатов указано в секундах. Также использованы следующие сокращения:

Второй раунд 
Первые три спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в полуфинал соревнований. Также в следующий раунд попадает ещё 1 человек, показавший лучшее время среди всех остальных спортсменов.

Полуфинал 
Первые четыре спортсмена из каждого забега независимо от показанного времени автоматически попадают в финал соревнований.

Финал 
Ветер +0,0 м/с

Примечания 

М